Edward Melton, explorateur anglo-néerlandais du 
 Edward Melton, un des noms de plume de Nicolas Lenglet Du Fresnoy (1674-1755), érudit français